, è un toponimo russo che indica
 Vjatka – fiume 
 Vjatka – città ora chiamata Kirov
 Governatorato di Vjatka – gubernija dell'Impero russo

Altro 
 Vjatka – copia dello scooter Vespa realizzata in Unione Sovietica alla fine degli anni cinquanta